Хонятино — название населённых пунктов в России:

 Хонятино — село в Ступинском районе Московской области.
 Хонятино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.